

Personajes 
 Simón Kirlian: fisioterapeuta, inventor e investigador soviético.
 Valentina Kirlian: periodista y maestra, esposa de Simón Kirlian.

Física 
 Cámara Kirlian: cámara fotográfica capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa.

Música 
 Aventuras de Kirlian: grupo español de indie pop en los años 1980.
 Kirlian (banda): grupo argentino de space rock, shoegaze.